Općina Doboj Istok är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Doboj Istok är kuperad norrut, men söderut är den platt.

I omgivningarna runt Općina Doboj Istok växer i huvudsak blandskog. Runt Općina Doboj Istok är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina